Апарандан има више значења:

 Апарандан (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Апарандан, Меса де Апарандан (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику